Jean Lombard est le nom de plusieurs personnalités françaises :
 Jean Lombard (1854-1891), écrivain français ;
 Jean Lombard (1895-1983), peintre français.